Натуральне число 208
 208 рік до нашої ери
 208 рік нашої ери